Partit de la Llibertat de Beth-Nahrain (del seu nom en arameu Gabo d'Hirutho d'Beth-Nahrain), partit polític assiri històric de l'Iraq
 GBH (grup) (de l'acrònim en anglès de Grievous Bodily Harm), banda britànica d'hardcore punk
 gbh també és el codi ISO 639-3 del defi, llengua dels defis de Benín